CAC steht als Abkürzung für:

 Cauliflower Alley Club, US-amerikanische Vereinigung
 Central American and Caribbean Games, ein Sportgroßereignis in Amerika, siehe Zentralamerika- und Karibikspiele
 Chemieanlagenbau Chemnitz, deutsches Ingenieurunternehmen
 Chengdu Aircraft Industry Corporation, chinesisches Luftfahrtsunternehmen
 Chicago Annenberg Challenge, eine Bildungsinitiative in den Vereinigten Staaten
 Christ Apostolic Church (Aladura), Kirche in Nigeria
 Ciudad de las Artes y de las Ciencias („Stadt der Künste und der Wissenschaften“), Kunstmuseum in Valencia
 Collective Action Clause, eine Vertragsklausel in Kreditverträgen
 Comissão Anti-Corrupção, die Antikorruptionskommission Osttimors
 Commonwealth Aircraft Corporation, australischer Flugzeughersteller
 Confédération Africaine de Cyclisme, afrikanischer Radsportverband
 Cotation assistée en continu („fortlaufende Notierung“), französischer Aktienindex, siehe CAC 40
 Customer Acquisition Costs (Kundengewinnungskosten), eine betriebswirtschaftliche Kennzahl zur Unternehmensbewertung

Abkürzung